In 1984/85 werd het 36ste seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. BFC Dynamo werd voor de zevende keer op rij kampioen.

Seizoensverloop
Er kwamen 1.885.000 toeschouwers naar de 182 Oberligawedstrijden wat neerkomt op 10.357 per wedstrijd.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In 182 duels werd in totaal 601 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,30 per wedstrijd. In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Berliner FC Dynamo
Bijgaand een overzicht van de spelers van Berliner FC Dynamo, die in het seizoen 1984/85 onder leiding van trainer-coach Jürgen Bogs voor de zevende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden en zo de titel prolongeerden.

Voetballer van het jaar
Hans-Jürgen Dörner van Dynamo Dresden werd voor het tweede jaar op rij verkozen tot voetballer van het jaar. Andreas Thom van BFC Dynamo werd tweede en René Müller van Lok Leipzig werd derde.

Europese wedstrijden
Europacup I

Europacup II

UEFA Cup

Zie ook
FDGB-Pokal 1984/85
Bundesliga 1984/85
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1984
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1985

Externe links
  Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1984/85